

Biografia 
A metà settembre 1944, quando la dodicesima brigata d'attacco macedone effettuò un attacco riuscito contro il treno da trasporto tedesco alla stazione ferroviaria di Zelenikovo, nel panico creato nelle file dei tedeschi, un folto gruppo di prigionieri riuscì a fuggire dal trasporto. Tra loro c'era il russo Ivan Koloshenko, un gruppo di cecoslovacchi e italiani, tra cui Maladini, Nikola, Pasorelli, Alberto e altri prigionieri di guerra, che si unirono subito ai ranghi della Dodicesima Brigata d'attacco macedone. Ben presto Maladini si distinse come un combattente esemplare. Ha preso parte a due mesi di lotta contro i balisti (ribelli fascisti albanesi)  e i tedeschi. Si è particolarmente enfatizzato nelle battaglie vicino al villaggio di Sonje, Vodno e nelle vicinanze di Treska. 

Il 13 novembre 1944 prese parte alle battaglie di strada per la liberazione della capitale della Macedonia, Skopje. Dopo aver catturato diversi edifici importanti, nella lotta per conquistare la scuola per insegnanti, è morto coraggiosamente mentre salvava un compagno ferito.

Note